Goldy steht für:

Familienname:
 Craig Goldy (* 1961), US-amerikanischer Gitarrist

Spitzname:
 Elisabeth Charlotte „Goldy“ Parin-Matthèy (1911–1997), Schweizer Psychoanalytikerin und Anarchistin
 Klaus „Goldy“ Goldberg (* 1958), deutscher Pornoproduzent und -regisseur
 Paul Herbert „Goldy“ Goldstein (* 1976), US-amerikanischer Tennisspieler.

Siehe auch:
 Goldy und Peter de Vries,  niederländisches Musikantenduo
 Goldie (Begriffsklärung)